Golden State bezeichnet:

 Golden State, offizieller Beiname des US-Bundesstaates Kalifornien 
 Golden State Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Golden State (1902–1903)
 Golden State Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Golden State (1906)

Siehe auch:
 Golden State Foods, Zutatenlieferant der US-Nahrungsmittelindustrie
 Golden State Warriors,  Basketball-Mannschaft